Frederiks Sogn henviser til flere artikler:
 Frederiks Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Ikast Provsti
 Frederiks Sogn (København) – et sogn i Københavns Kommune og i Holmens og Østerbro Provsti